Triensbach und Trienzbach sind geographische Namen:

 Triensbach (Crailsheim), Stadtteil und Dorf von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Triensbach (Reinach), rechter Zufluss der Reinach (zum Seebach, zur Brettach) bei Schainbach, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Trienzbach, rechter Zufluss der Elz nach Dallau, Gemeinde Elztal, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg